En Pologne, Wyszanów peut désigner :

 Wyszanów, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Wyszanów, un village dans la voïvodie de Łódź.